Picardías puede referirse a:

 La prenda de vestir picardías, también llamada babydoll, similar a un camisón o vestido corto. 

 Las picardías, dulces de caramelo y avellanas, típicos de la región de Murcia, España.